LAB puede referirse a:

 LAB, siglas de un sindicato de trabajadores vascos, Langile Abertzaleen Batzordeak.
 LAB, siglas de Linear Alkyl Benzene o Alquilbenceno lineal, un tensoactivo para la producción de componentes de algunos detergentes.
 LAB, siglas de Lloyd Aéreo Boliviano, línea aérea de bandera de Bolivia.

Acrónimos